

Patronyme

 Pierre Mourier (1766-1844), militaire français ;
 Charles Mourier (1794-1857), dramaturge français ;
 Adolphe Mourier (1807-1890), recteur d’académie français ;
 Léopold Mourier (1862-1923), chef cuisinier et restaurateur français ;
 Louis Mourier (1873-1960), homme politique français ;
 Yves Mourier (1912-1948), pilote français ;
 Jean Mourier (1930-2016), danseur français ;
 Jean-Pierre Mourier (1941-1987), footballeur français ;
 Jean-Louis Mourier (1962-), dessinateur français de bande dessinée ;
 Patrice Mourier (1962-), lutteur français ;
 Pierre-François Mourier (1966-), diplomate français ;
 Cédric Mourier (1970-), arbitre international de tennis français ;
 Davy Mourier (1976-), homme de médias français ;
 Ariane Mourier (1981-), actrice française.

Toponyme 

 Hôpital Louis-Mourier, établissement universitaire de soins français à Colombes  ;
 Lac Mourier (Rivière-Héva), plan d'eau québécois de Rivière-Héva.